Васи́лий Си́доров:

 Сидоров, Василий Васильевич (род. 1971) — российский управленец, президент ОАО «МТС» (2003—2006).
 Сидоров, Василий Григорьевич (род. 1957) — генерал-майор.
 Сидоров, Василий Леонтьевич (впоследствии Левонен, более известен под псевдонимом Укки Вяйнямёйнен; 1855—1942) — карельский и финский общественный деятель, один из лидеров карельского сепаратистского движения 1920—1940-х годов.
 Сидоров, Василий Павлович (1913—?) — советский футболист.
 Сидоров, Василий Петрович (Эктел; род. 1950) — чувашский писатель, поэт.
 
 Сидоров, Василий Сергеевич (1945—2020) — российский дипломат.
 Сидоров, Василий Тимофеевич (1924—1944) — командир пехотного взвода, Герой Советского Союза.